Marginellidae är en familj av snäckor. Marginellidae ingår i ordningen Neogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Marginellidae 56 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Marginellidae